

Anni
31 – anno del I secolo d.C.
31 a.C. – anno del I secolo a.C.

Cinema 
 31 – film del 2016 diretto da Rob Zombie

Matematica
31 – numero naturale